Amenal ist ein Ort am Jakobsweg in der Provinz A Coruña der Autonomen Gemeinschaft Galicien, administrativ ist er von O Pino abhängig.

Literatur
 Míllan Bravo Lozano: Praktischer Pilgerführer. Der Jakobsweg. Editorial Everest, Léon 1994, ISBN 84-241-3835-X.

Quellen 
 Bevölkerungszahlen siehe 
 Postleitzahlen auf Ingeniuz.com
 Koordinaten und Höhenangaben siehe Google Earth

Ort in Galicien
O Pino